Ebenus salicifolia är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland och Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus salicifolia ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
salicifolia